Дам-Марі́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 100 км на захід від Парижа, 75 км на південь від Руана, 27 км на південний захід від Евре.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Верхня Нормандія. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Нормандія.

1 січня 2016 року Дам-Марі, Сен-Нікола-д'Атте i Сент-Уан-д'Атте було об'єднано в новий муніципалітет Сент-Марі-д'Атте.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Дам-Марі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Дам-Марі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ер